Minning steht für:

 Minning, persönlicher Name des Daoguang-Kaisers (1782–1850)
 Karl Minning (1889–1972), deutscher Politiker (SPD)

siehe auch: Minninger